Näsby kyrka finns på flera platser:

 Näsby kyrka, Norrbotten
 Näsby kyrka, Skåne
 Näsby kyrka, Västmanland
 Näsby kyrka, Småland
 Näsby kyrka, Östergötland – en tidigare kyrka i Östergötrland i Näsby församling, Linköpings stift